Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno F.

Reference

F